Петро́вский парк:

 Петровский парк — парк в Архнгельске.
 Петровский парк — парк в Выборге.
 Петровский парк — парк в Москве.
 «Петровский парк» — станция метро БКЛ в Москве.
 Петровский парк — парк в Санкт-Петербурге.
 Петровский парк — парк в Кронштадте.

 Сад Виестура — парк в Риге, до 1923 года называвшийся Петровским парком.

См. также 
 Петровский сквер
 Петровский бульвар